Спектрограф тусклых объектов (, FOS) — спектрограф входивший в состав инструментов космического телескопа «Хаббл». Предназначался для исследования особо тусклых объектов в ультрафиолетовом диапазоне. Был заменён на регистрирующий спектрограф космического телескопа (STIS) в 1997 году. В настоящее время он выставлен в вашингтонском национальном музее авиации и космонавтики.

Характеристики 
Техническое описание конструкции и работы FOS было изложено в техническом отчёте НАСА CP-2244. Инструмент использовал два детектора света, синий и красный, его спектральное разрешение было около 1300, а диапазон длины волн был от 115 до 850 нм. У прибора было множество отверстий объектива разного размера, но из-за повреждения главного зеркала телескопа, до установки корректирующей системы COSTAR через отверстия объектива малого диаметра проходило слишком мало света, даже самое больше отверстие объектива собирало только 70 % света от точечного источника.

Детекторы света, особенно красный, пострадали от неправильного магнитного экранирования, из-за которого статическое изображение было размазано на несколько пикселей. К тому же, либо из-за неисправности синего детектора, либо из-за загрязнения одного из зеркал системы, чувствительность прибора ограничивалась снизу 150нм, это было серьёзной проблемой так как нельзя было наблюдать спектральную линию водорода.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Космический телескоп «Хаббл»
Ультрафиолетовая астрономия
Космические научные эксперименты